

Persone 
 Adriana di Nassau-Dillenburg (1449-1477) – nobile tedesca
 Cristiano di Nassau-Dillenburg (1688-1739) – nobile tedesco
 Enrico di Nassau-Dillenburg (1641-1701) – nobile tedesco

 Giorgio di Nassau-Dillenburg (1562-1623) – nobile tedesco
 Giorgio Luigi di Nassau-Dillenburg (1618-1656) – nobile tedesco
 Giovanna di Nassau-Dillenburg (1444-1468) – nobile tedesca
 Giovanni VI di Nassau-Dillenburg (1535-1606) – nobile tedesco
 Giuliana di Nassau-Dillenburg (1546-1588) – nobildonna tedesca, figlia di Guglielmo I di Nassau-Dillenburg 
 Giuliana di Nassau-Dillenburg (1587-1643) – nobildonna tedesca, figlia di Giovanni VII di Nassau-Siegen
 Guglielmo I di Nassau-Dillenburg (1487-1559) – nobile tedesco
 Guglielmo II di Nassau-Dillenburg (1670-1724) – nobile tedesco
 Guglielmo Luigi di Nassau-Dillenburg (1560-1620) – nobile tedesco
 Luigi Enrico di Nassau-Dillenburg (1594-1662) – nobile tedesco

Storia di famiglia 
 Nassau-Dillenburg – governò una parte del Ducato di Nassau, che fu uno stato dell'attuale Germania

Pagine correlate 
 Giuliana di Nassau-Dillenburg